Agostino Spataro – politico italiano
 Alessio Spataro – fumettista, disegnatore satirico italiano
 Armando Spataro – Procuratore della Repubblica italiano
 Giovanni Spataro – ex cestista italiano
 Giovanni Spataro – teorico musicale, compositore e "maestro de canto" italiano
 Giuseppe Spataro – politico italiano
 Pietro Spataro – giornalista italiano